Sucksdorff ist der Familienname folgender Personen:

Arne Sucksdorff (1917–2001), schwedischer Fotograf, Dokumentarfilmer, Regisseur und Drehbuchautor
Christian Gustaf Sucksdorff (* 1928), finnischer Geophysiker und Geodät
Kurt Sucksdorff (1904–1960), schwedischer Eishockeytorwart